Arsen Harutiunian (ur. 1968) – ormiański narciarz alpejski,
 Arsen Harutiunian (ur. 1999) – ormiański zapaśnik.